Le terme Deuxième circonscription de Laon peut désigner :

 Deuxième circonscription de Laon (1875-1885) : Circonscription existant de 1875 à 1885, défini par la loi du 30 novembre 1875.
 Deuxième circonscription de Laon (1889-1919) : Circonscription existant de 1889 à 1919, défini par la loi du 13 février 1889
 Deuxième circonscription de Laon (1928-1940) : Circonscription existant de 1928 à 1940, défini par la loi du 21 juillet 1927.